Truro ist der Name folgender Orte:
 Truro (Cornwall) in England
 Truro School, eine Privatschule in Truro, Cornwall
 Truro (Nova Scotia) in Kanada
 Truro (South Australia) in Australien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Truro (Illinois), im Knox County
 Truro (Iowa), im Madison County
 Truro (Massachusetts), im Barnstable County
 Truro (North Dakota)
 Truro (Ohio)

Truro ist der Name von:
 dem fiktiven Handlungsort der Fernsehserie Flamingo Road

Truro ist der Name folgender Personen:
 Thomas Wilde, 1. Baron Truro, ehem. Lordkanzler von Großbritannien
 Truro-Pelike-Maler, der Notname eines Vasenmalers des 4. Jahrhunderts v. Chr.

 Siehe auch: 

 Truro Township